Jméno a příjmení Lukáš Přibyl náleží vícero nositelům:
 Lukáš Přibyl (režisér) (* 1973) – český režisér
 Lukáš Přibyl (funkcionář) (1979–2012) – český sportovní redaktor a fotbalový funkcionář